Микуш (, ) — фамилия.

Известные носители 
 Микуш, Шандор (1903—1982) — венгерский скульптор.
 Микуш, Юрай (1987) (, род. 22 февраля 1987 года) — словацкий хоккеист, нападающий. Брат Томаш Микуша.
 Микуш, Юрай (1988) (; род. 30 ноября 1988 года) — словацкий хоккеист, защитник.
 Микуш, Томаш (род. 1993) — словацкий хоккеист, нападающий. Брат Юрая Микуша (1987).

Примечания